Lamberto Bartolucci (1914-1962) – architetto italiano
Lamberto Bartolucci (1924-2020) – generale italiano